Paul Fox – regista canadese
Paul Fox – già dirigente della BBC e comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico (n.1925 †)
Paul Fox – attore televisivo britannico (n. 20 marzo 1979 †)
Paul Fox – chitarrista e cantante britannico di musica punk rock (n. 11 aprile 1951 † 21 ottobre 2007)
Paul Robert Fox (1954) – produttore discografico e tastierista statunitense
Paul Samuel Fox (1898-1972) – scenografo statunitense